Philomusos oder Philomūsos steht für:

 Philomūsos, Liebhaber der Künste und Wissenschaften, siehe Hetärie
 Philomusos (Zeitschrift) (Ein Blatt zur Belehrung und Unterhaltung für Freunde der Tonkunst), von Johann Gottlieb Lehmann (Komponist) in Bachra herausgegebene Musikzeitschrift (1849–1851)

Siehe auch:
 Philomusus